Paul Young (1947-2000), Brits zanger
 Paul Young (1956), Brits zanger
 Paul Young (voetballer), Jamaicaans voetballer
 Paul Young (punk), Brits punker, vriend van Johnny Rotten, speelde in 4" Be 2" en The Bollock Brothers
 Paul Young (Desperate Housewives), personage uit de serie Desperate Housewives

Zie ook 
Young (doorverwijspagina)